Мануэль Гарсиа Моренте (; , Архонилья, Андалусия — , ) — испанский философ-идеалист, переводчик. Священник. Педагог, профессор этики в Университете Комплутенсе Мадрида. Доктор философии. Действительный член Королевской Академии моральных и политических наук.

Биография 
Родился в семьей андалузских землевладельцев. Учился в лицее Байонна. Окончил в 1905 г. университет Бордо, продолжил обучение в мадридском Свободном научном институте (Institución Libre de Enseñanza). Совершил поездку в Германию (Марбург, Берлин и Мюнхен).

Докторскую диссертацию о философии Канта защитил в 1911 в Мадриде. В 1924 г. получил кафедру этики в мадридском Центральном университете.

В 1936 М. Гарсиа Моренте, как противник Второй Испанской Республики, эмигрировал во Францию, а затем в Аргентину, где был профессором в Национальном университете Тукуманы.

После победы Франко в 1939 г. вернулся в Испанию и примкнул к сторонникам философии томизма.

Незадолго до смерти М. Гарсиа Моренте принял сан священника.

Научная деятельность 
Плодовитый переводчик на испанский язык европейских философских трудов, особенно, немецких.

Перевёл ряд произведений Декарта, Канта, Гуссерля и Шпенглера.

Испытал сильное влияние экзистенциалиста М. Хейдеггера и, особенно, испанского идеалиста Х. Ортега-и-Гасета.

Борясь против материалистического понимания истории, М. Гарсиа Моренте выдвинул положение о детерминированности общественного прогресса развитием человеческого духа, совершающимся через познание идеальных ценностей («Проблематика жизни» — «Problematice de la vida», 1942).

Избранные труды 
 Crítica de la Razón Práctica (1913)
 La filosofía de Kant, una introducción a la filosofía (Madrid, 1917)
 Lecciones preliminares о Filosofia
 La filosofia de Bergson (Madrid, 1917)
 Ensayos sobre el progreso (Madrid, 1932)
 Fundamentos de filosofia, introducción a la filosofia (Madrid, 1943 (в соавт.).

Примечания

Литература 
 Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.

Ссылки 
 Биография 

Философы по алфавиту
Философы Испании
Философы XX века
Педагоги Испании
Переводчики Испании
Переводчики с немецкого языка
Священники по алфавиту
Католические священники Испании
Академики Испании
Доктора философии